Serie A i fotboll 1965/1966 vanns av Inter.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1965 i Italien
1966 i Italien
Fotbollssäsongen 1965/1966
1965/1966